Pantano peut faire référence à

Patronymie
 Edoardo Pantano (1842-1932) était un homme politique, patriote et écrivain italien.
 Ester Pantano (1990- ) est une actrice italienne
 Gherardo Pantano (1868-1937) est un général italien
 Giorgio Pantano (1979- ) est un pilote automobile italien.
 Jarlinson Pantano (1988- ) est un coureur cycliste colombien professionnel entre 2007 et 2019.
 Simone da Pantano était un homme politique italien
 Stefano Pantano (1962- ) est un escrimeur italien

Divers
 (30407) Pantano est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 El Pantano est une nécropole située dans la vallée de Mascota (Jalisco), au Mexique.